Гудовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Гудовка — село в Погарском районе Брянской области.
 Гудовка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Гудовка — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Гудовка — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Гудовка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Гудовка — деревня в Липецком районе Липецкой области.
 Гудовка — деревня в Хлевенском районе Липецкой области.
 Гудовка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.